Vomitory steht für:

 Vomitory (deutsche Band), eine ehemalige deutsche Thrash-Metal-Band
 Vomitory (schwedische Band), eine ehemalige schwedische Death-Metal-Band